USS Downes je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Downes (DD-45) 
 USS Downes (DD-375)

Downes